Stammheim ist ein geographischer Name:

Gemeinden:
 Stammheim ZH, eine politische und eine Kirchgemeinde im Bezirk Andelfingen, Kanton Zürich, siehe auch
 Oberstammheim
 Unterstammheim

Stadt- und Ortsteile:
 Stammheim (Calw), Stadtteil von Calw, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Stammheim (Florstadt), Ortsteil der Stadt Florstadt, Wetteraukreis, Hessen
 Stammheim (Köln), Stadtteil von Köln, Nordrhein-Westfalen
 Stammheim (Stuttgart), Stadtbezirk von Stuttgart, Baden-Württemberg
 Stammheim (Kolitzheim), Pfarrdorf der Gemeinde Kolitzheim, Landkreis Schweinfurt, Bayern

Gebäude:
 Justizvollzugsanstalt Stuttgart, umgangssprachlich auch nur Stammheim, in Stuttgart-Stammheim
 Schloss Stammheim (Stuttgart), in Stuttgart-Stammheim
 Schloss Stammheim (Florstadt), in Florstadt-Stammheim

Historische Verwaltungseinheit:
 Obervogtei Stammheim-Steinegg, ehemalige Vogtei in den heutigen Kantonen Zürich und Thurgau

Stammheim ist ein Familienname:
 Herren von Stammheim, süddeutsches Adelsgeschlechts
 Franz Egon von Fürstenberg-Stammheim (1797–1859), Königlich Preußischer Kammerherr und Förderer des Dombaus
 Josefine Karoline von Fürstenberg-Stammheim (1835–1895), deutsche Benediktinerin und Klostergründerin

Stammheim ist außerdem:
 Stammheim (Diskothek), ehemalige Techno-Diskothek in Kassel, Hessen
 Stammheim (Film), preisgekrönter Film über die RAF-Prozesse
 Stammheim (Theaterstück), Theaterstück von George Tabori von 1986

Siehe auch:
 Stammheim-Prozess, 1975–1977 gegen die Anführer der Rote Armee Fraktion der ersten Generation
 Todesnacht von Stammheim, Nacht zum 18. Oktober 1977, in der mehrere RAF-Gefangene in Stuttgart-Stammheim Suizid begingen
 Der von Stamheim, Minnesänger, 13. Jahrhundert (auch Stammheim)